

Маямі — місто, штат Аризона
 Маямі — місто
 Маямі — місто, штат Міссурі
 Маямі — місто, штат Оклахома
 Маямі — місто, штат Техас